

Voornaam 
Gregorius, voornaam

Pausen en tegenpausen
Paus Gregorius I (de heilige Gregorius de Grote)
Paus Gregorius II
Paus Gregorius III
Paus Gregorius IV
Paus Gregorius V
Paus Gregorius VI
Paus Gregorius VII
Paus Gregorius VIII
Paus Gregorius IX
Paus Gregorius X
Paus Gregorius XI
Paus Gregorius XII
Paus Gregorius XIII (naar wie de gregoriaanse kalender vernoemd is)
Paus Gregorius XIV
Paus Gregorius XV
Paus Gregorius XVI
Tegenpaus Gregorius VI (1012)
Tegenpaus Gregorius VIII
Tegenpaus Gregorius XVII

Heiligen 
Gregorius de Verlichter, ook wel Gregorius Lousavorich genoemd
Gregorius van Narek
Gregorius van Nazianze
Gregorius van Nyssa
Gregorius van Tours
Gregorius van Utrecht

Overige personen in de Katholieke Kerk 
 Gregorius (exarch van Afrika), exarch van Afrika (ca. 641-647)
 Gregorius (exarch van Ravenna), exarch van Ravenna (ca. 666-678)

Overige personen 
 Albert Gregorius, schilder en tekenaar
Didi Gregorius, professioneel honkballer
Johannes Gregorius, honkballer
Juan Gregorius, honkballer
Gregorius Nekschot, pseudoniem van een anonieme Nederlandse cartoonist
Gregorius (Paulus de boskabouter), een das in de verhalen over Paulus de boskabouter

Vernoemd 
St-Gregorius College, katholieke school voor vmbo, havo en vwo onderwijs in Utrecht

Zie ook 
Gregoriaans (doorverwijspagina)